Liwadia – miasto w Grecji
 Liwadia – gmina w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Tesalia-Grecja Środkowa, w regionie Grecja Środkowa, w jednostce regionalnej Beocja
 Liwadia – miejscowość na Krymie
 Livadhja – miasto w Albanii

Miejscowości na Cyprze 
 Liwadia – miejscowość w dystrykcie Famagusta
 Liwadia – miejscowość w dystrykcie Larnaka
 Liwadia – miejscowość w dystrykcie Nikozja